Veeweyde peut désigner :
 un  quartier et une rue de la commune bruxelloise d'Anderlecht (Belgique) ;
 une station du métro bruxellois de cette même commune ;
 une société belge de protection des animaux.